Charles-Eugène Delaunay, (1816-1872), matemàtic francès.
 Henri Delaunay, (1883 – 1955), dirigent futbolístic francès.
 Pierre Delaunay, dirigent futbolístic.
 Robert Delaunay, (1885, París - 1941, Montpeller), pintor francès.
 Sonia Delaunay (Odessa,1885 - París, 1979), pintora.